Солнечное затмение 21 июня 2039 года — кольцеобразное солнечное затмение 147 сароса, которое лучше всего будет видно на Аляске, на севере Канады, в Гренландии и в Европе.
Максимальная фаза затмения составит 0,9454, а максимальная длительность кольцеобразной фазы — 4 минуты 5 секунд.

Затмение состоится в день летнего солнцестояния в северном полушарии — 21 июня. Предыдущее такое затмение произошло в 2020 году. Данное затмение — последнее в XXI веке, которое приходится на день летнего солнцестояния.

Это затмение является повторением через сарос кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 1 июля 2057 года.

Обстоятельства видимости затмения 
Кольцеобразная фаза затмения пройдёт через Аляску, север Канады, Гренландию, страны Скандинавии, страны Прибалтики, а также Белоруссию и западную часть европейской части России.

Для континентальной части Норвегии, а также Швеции и Белоруссии это будет первое центральное солнечное затмение после затмения июня 1954 года.

Затмение (кольцеобразное или частное) будет видно в 51 стране или зависимой территории.

Основные населённые пункты, где можно наблюдать кольцеобразное затмение:

Примечания

Ссылки 

 Интерактивная карта затмения // NASA
 Солнечное затмение на secl.ru

2039-06-21
2039 год в науке